Söråtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Söråtjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun, 
Söråtjärnen, Norrbotten, sjö i Bodens kommun,  (5,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn